Choropampa bezeichnet:

 Choropampa (Cajamarca), Ortschaft im Distrikt Magdalena in der Provinz Cajamarca (Peru)
 Choropampa (Chota), Ortschaft mit Distriktverwaltung in der Provinz Chota (Peru)
 Distrikt Choropampa, Distrikt in der Provinz Chota, Region Cajamarca (Peru)